LINX est l’abréviation de London Internet Exchange.

Titre 

 Linx, revue animée par des linguistes de l'université Paris-Nanterre (ex-Paris X) et créée en 1978.

Toponyme 

 Linx, un village frontière de la ville de Rheinau (Allemagne)

Patronyme 

 David Linx, est un  parolier, compositeur, et chanteur de jazz belge, né le  à Bruxelles.

Divers 
 Linx AB était une filiale commune, à 50/50, des chemins de fer suédois (SJ) et norvégiens (NSB).
  est un groupe de musique britannique de soul et funk.
Patronyme anglais
Abréviation
Acronyme
Homonymie d'acronyme